Святой Бернард — имя нескольких католических святых.

 Святой Бернард Клервосский — французский средневековый богослов, мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво.
 Святой Бернард из Ментона — христианский проповедник из Швейцарии, основатель приюта на перевале Сен-Бернар, покровитель альпинистов, горнолыжников, всех живущих и путешествующих в горах.
 Бернард Корлеонский — католический монах-капуцин с Сицилии.
 Святой Бернардо Толомеи — отшельник, монах, основатель католического мужского монашеского ордена оливетов.

 Святой Бернард (картина Эль Греко) — картина испанского художника Эль Греко из собрания Государственного Эрмитажа.